

Населені пункти та їхні частини
 Шумово — гміна в Замбровському повіті Підляського воєводства
 Шумово — село в гміні Корицин Сокульського повіту Підляського воєводства
 Шумово — село в гміні Шумово Замбровського повіту Підляського воєводства
 Шумово — частина міста Хорощ у Білостоцькому повіті Підляського воєводства

Примітки